Ayala kan syfta på:

 Ayala – ett efternamn samt personer med namnet
 De Ayala – krater på Venus.

Geografi

Antarktis 

 Ayala (ö),

Mexiko 

 Ayala kommun, Morelos, 
 Ayala, Morelos,

Spanien 

 Aiara / Ayala, kommun, Baskien, Araba / Álava,